Памятник Воину-освободителю:

 Памятник Воину-освободителю (Берлин) в Трептов-парке
 Памятник воину-освободителю (Кемерово)
 Памятник воину-освободителю (Петропавловск)
 Памятник Воину-освободителю (Пловдив) («Алёша», «Болгарии русский солдат»)
 Памятник Воину-освободителю (Серпухов)
 Памятник Воину-освободителю (Советск)
 Памятник Воину-освободителю (Таллин) («Бронзовый солдат»)
 Памятник Воину-освободителю (Харьков) («Павлуша»)

См. также 
 Памятник Неизвестному солдату